Доржиева — женская форма фамилии .
 Доржиева, Бальжима (1898—1983) — старший чабан, Герой Социалистического Труда. 
 Доржиева, Мэдэгма Цырендоржиевна (род. 1980) — бурятская певица, пианистка, композитор, продюсер,
 Доржиева, Цырен-Дулма Лубцановна — участница Великой Отечественной войны, снайпер 714-го стрелковый полк 395-й стрелковой Краснознамённой ордена Суворова Таманской дивизии.